Moosheim ist der Name folgender Orte

in Deutschland
 Moosheim (Bad Saulgau), ein Ortsteil der Stadt Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Moosheim (Rossau), ein Ortsteil der Gemeinde Rossau im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Österreich
 Moosheim (Gemeinde Spielberg), Weiler der Stadt Spielberg, Steiermark
 Moosheim (Gemeinde Michaelerberg-Pruggern), Dorf der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern, Steiermark

Siehe auch:
 Mosheim
 Moosham